USS Effingham je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Effingham (1777) 
 USS Effingham (APA-165)

Effingham